Флаг муниципального образования «Васи́льево-Ханжо́новское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 февраля 2011 года и 19 мая 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6900.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Васильево-Ханжоновского сельского поселения в синем, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом лазоревом и червлёном поле копьё и казачья шашка в ножнах накрест, поверх которых — пшеничный колос в столб; все фигуры золотые».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба Васильево-Ханжоновского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Цветовая гамма, пика и шашка взяты из родового герба дворян Ханжонковых, владельцев села.

Жёлтый колос символизирует сельское хозяйство.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением копья